Пабло Даниэль Эчарри (; 21 сентября 1969, Авельянеда, Аргентина) — аргентинский актёр.

Биография 
Пабло Эчарри родился в городе Авельянеда (провинция Буэнос-Айрес) и начал свою карьеру на аргентинском телевидении в 1993 году. Он получил первую свою значительную роль в кино в триллере 1998 года Отклонение (El desvío), а своей самой значительной кинонаграде он удостоился на Гаванском кинофестивале за лучшую мужскую роль в фильме Одинокие люди (Sólo gente) 1999 года. Пабло Эчарри также был награждён Spanish Actors Union за его роль в фильме 2005 года Метод (El método), и в Аргентине — за роль в фильме 2006 года История одного побега (Crónica de una fuga) — в обеих картинах он играл главных антагонистов.

Фильмография

Личная жизнь 
Пабло Эчарри женился в 2007 году на аргентинской актрисе Нэнси Дуплаа, от которой имеет двоих детей (девочка и мальчик). До этого 6 лет встречался с Наталией Орейро.

Примечания

Ссылки 
 http://www.cinenacional.com/personas/index.php?persona=11329

Актёры Аргентины